

Cinema 
 Winona – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Kalem Company
 Winona – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 Winona – cortometraggio del 2009 diretto da Keith Apland
 Winona – film del 2019 diretto da Alexander Voulgaris

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Winona – città della Contea di Logan, Kansas
 Winona – capoluogo della Contea di Winona, Minnesota
 Winona – capoluogo della Contea di Montgomery, Mississippi
 Winona – città della Contea di Shannon, Missouri
 Winona – città della Contea di Smith, Texas

Onomastica 
 Winona – nome proprio di persona femminile

Pagine correlate
Wynona
Wynonna